Bethany Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté d'Iredell en Caroline du Nord.
 , du comté de Gratiot dans le Michigan.
 Bethany Township, du comté de Harrison dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships